Значения:
 Пьер-Луи Делаваль (фр. Pierre-Louis Delaval или De Laval,1790—1881) — французский художник-классицист.
 DeLaval — шведская компания, является производителем оборудования для автоматизации процессов доения, кормораздачи и других технологических процессов молочных ферм.